Rizzotto ist der Familienname folgender Personen:

 Laura Rizzotto (* 1994), lettisch-brasilianische Sängerin, Songwriterin und Musikerin
 Placido Rizzotto (1914–1948), italienischer Gewerkschaftsführer und aktiv im Kampf gegen die Mafia
 Vincent Michael Rizzotto (1931–2021), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof in Galveston-Houston